Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1892 se dispute du 7 au .

Mabel Shaw, vainqueur du All comer's final, remporte également le Challenge round face à S. Dransfield, tenante du titre.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer EM Mayne et Mabel Shaw.

En double mixte, la paire EM Mayne et Ben Green enlève le titre.

Faits marquants 
Ce tournoi s'est disputé à Sydney du 7 au .

Mabel Shaw, vainqueur du All comer's final, remporte également le Challenge round face à S. Dransfield, tenante du titre.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer EM Mayne et Mabel Shaw.

En double mixte, la paire EM Mayne et Ben Green enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau 
La championne en titre 1891, S. Dransfield, est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sydney

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1892
Sydney
1892 en Océanie
Mai 1892